Con il termine  Kṛṣṇaismo si indicano, negli studi indologici, quelle forme religiose e devozionali e quelle correnti teologiche, altrimenti indicate come viṣṇuite, ma che intendono Kṛiṣhṇa come Dio, la Persona suprema, il Bhagavat e non semplicemente una manifestazione, o un avatāra, per quanto completo (pūrṇāvatāra), di Vishnu.

Note

Visnuismo